Le tournoi de tennis du Michigan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute à Détroit du 18 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Ilana Kloss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Michigan
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Michigan
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en février 1980